Gold Tipped Boots puede referirse a:

 Gold Tipped Boots, un álbum pirata del grupo de rock progresivo Jethro Tull.
 "Gold-Tipped Boots, Black Jacket and Tie", una canción del álbum Catfish Rising, de Jethro Tull.